Vecchi puede riferirse a:

 Vecchi, uno de tres grupos o categorías esenciales en el conjunto de personajes tipo de la Commedia dell'arte.

Emprensas
 Casa Editorial Vecchi, editorial ubicada en Barcelona, sucursal de la italiana Lotario Vecchi Editore.

Personas
 Irene Vecchi (1989-), deportista italiana.
 Juan Edmundo Vecchi (1931-2002), sacerdote católico salesiano argentino.
 Mario Vecchi (1957-), deportista italiano que compitió en yudo.
 Orazio Vecchi (1550-1605), compositor italiano del Alto Renacimiento.
 Villiam Vecchi (1948-2022), futbolista y entrenador de porteros.